Пош — многозначный термин:

Имя собственное 
Пош () — распространено в виде фамилий:
 Пош, Фабиан (род. 1988) — австрийский гандболист
 Пош, Филипп (род. 1994) — австрийский футболист
 Пош, Штефан (род. 1997) — австрийский футболист

Аббревиатура 
 ПОШ — аббревиатура: передняя опора шасси

См. также 
 Поша (значения)
 «Пош-Спайс» — прозвище Виктории Бекхэм